

Patronyme
 Antonin Gourju, (1847-1926), est un homme politique français.
 Clément Gourju, (1814-1899), est un philosophe français.

Homonymie
Homonymie de patronyme